Серия B — название дивизионов в спортивных соревнованиях ряда стран:

 Чемпионат Бразилии по футболу (Серия B)
 Чемпионат Италии по футболу (Серия B)